Géczi János
 Géczi János (1929–?) tanító, pártfunkcionárius, országgyűlési képviselő (1971–1985)
 Géczi János (1954) József Attila-díjas író, képzőművész
 Géczi János (1956) ejtőernyős, sportvezető
hasonló nevűek
 Géczi A. János (1953–2008) író, szerkesztő, könyvkiadó